Calegari, famiglia di scultori italiani

Alessandro Calegari, scultore italiano
Antonio Calegari, militare italiano
Antonio Calegari, scultore italiano
Antonio Calegari, compositore italiano
Dominic Calegari, cestista statunitense
Giovanni Calegari, allenatore di calcio italiano
Giuseppe Calegari, violoncellista, compositore e impresario italiano
Luigi Antonio Calegari, compositore italiano
Renzo Calegari, fumettista italiano

Pagine correlate 
 Callegari